Эмануэль Давид (Ману) Джинобили  Маккари (; род. 28 июля 1977 года, Баия-Бланка) — аргентинский профессиональный баскетболист, с 2002 по 2018 год выступавший за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс», с которым 4 раза выигрывал чемпионат НБА (2003, 2005, 2007, 2014). До прихода в НБА выступал в чемпионатах Аргентины и Италии. Является частью «Большого трио» в «Сан-Антонио Спёрс» (Тим Данкан, Тони Паркер и Ману Джинобили). Член баскетбольного зала славы с 2022 года.

Второй после Билла Брэдли баскетболист, выигравший титул чемпиона НБА, победителя Евролиги и олимпийского чемпиона. Бросал левой рукой.

Личная жизнь 
Ману родился в баскетбольной семье. Его старший брат Леонардо завершил карьеру в 2003 году после семи лет выступлений в чемпионате Аргентины. Младший брат, Себастьян, выступал в чемпионате Аргентины и второй лиге Испании. Отец Ману, Хорхе возглавлял баскетбольный клуб в Баия-Бланка (Аргентина), где Ману начинал играть в баскетбол. С прогрессом клуба Баия-Бланка и выбором кумира, которым стал Майкл Джордан, Ману полюбил баскетбол.

Благодаря предкам из Марке у Джинобили двойное гражданство — Аргентины и Италии. За период выступлений в разных странах игрок владеет английским, испанским и итальянским. Джинобили предпочитает латиноамериканскую музыку, любит кинематограф и путешествия. В 2004 году женился на подруге из Аргентины Миранелле Ороно. 16 мая 2010 года у пары родились близнецы, Данте и Никола. 21 апреля 2014 года жена родила ему третьего сына, которого назвали Лука.

Достижения 
Личные
 Участник Матча всех звёзд чемпионата Италии: 1999, 2000, 2001
 Самый прогрессирующий игрок чемпионата Италии: 2000, 2001, 2002
 Самый ценный игрок Финала четырёх Евролиги: 2001
 Самый ценный игрок чемпионата Америки: 2001
 Самый ценный игрок Кубка Италии: 2002
 Включён в символическую сборную чемпионата мира: 2002, 2006
 Спортсмен года в Аргентине: 2003, 2004 (вместе с Карлосом Тевесом)
 Самый ценный игрок баскетбольного турнира Олимпийских игр: 2004
 Включён в символическую сборную баскетбольного турнира Олимпийских игр: 2004
 Участник Матча всех звёзд НБА: 2005, 2011
 Включён в список 50 человек, внёсших наибольший вклад в развитие Евролиги: 2008
 Лучший шестой игрок НБА: 2008
 Включён в третью сборную всех звёзд НБА: 2008

Командные
 Чемпион Италии: 2001
 Обладатель Кубка Италии: 2001, 2002
 Победитель Евролиги: 2001
 Чемпион Америки: 2001
 Чемпион НБА: 2003, 2005, 2007, 2014
 Олимпийский чемпион: 2004
 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 2008

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Баскетболисты Аргентины
Игроки БК «Андино Спорт Клуб»
Игроки БК «Эстудиантес» Байя-Бланка
Игроки БК «Реджо Калабрия»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Чемпионы Италии по баскетболу
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки сборной Аргентины по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от Аргентины
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Америки по баскетболу
Послы доброй воли ЮНИСЕФ
Члены Зала славы баскетбола